El Torneig de Montpeller 2022, oficialment conegut com a Open Sud de France 2022, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 30 de gener i el 6 de febrer del 2022 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

El tennista kazakh Alexander Bublik va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022